Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 1989 года проходил с 4 по 8 августа на Лагосском национальном стадионе в Нигерии. В соревнованиях приняли участие 308 легкоатлетов из 27 стран.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Нигерии
Международные спортивные соревнования в Лагосе